

Бічурінське сільське поселення — сільське поселення, Бардимський район, Пермський край
 Бічурінське сільське поселення — сільське поселення, Маріїнсько-Посадський район, Чувашія